Список всех описанных видов пауков семейства Orsolobidae на 29 мая 2013 года. 29 родов, около 180 видов.

Afrilobus
Afrilobus Griswold & Platnick, 1987
 Afrilobus australis Griswold & Platnick, 1987 — Южная Африка
 Afrilobus capensis Griswold & Platnick, 1987 — Южная Африка
 Afrilobus jocquei Griswold & Platnick, 1987 — Малави

Anopsolobus
Anopsolobus Forster & Platnick, 1985
 Anopsolobus subterraneus Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия

Ascuta
Ascuta Forster, 1956
 Ascuta australis Forster, 1956 — Новая Зеландия
 Ascuta cantuaria Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия
 Ascuta inopinata Forster, 1956 — Новая Зеландия
 Ascuta insula Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия
 Ascuta leith Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия
 Ascuta media Forster, 1956 — Новая Зеландия
 Ascuta monowai Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия
 Ascuta montana Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия
 Ascuta musca Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия
 Ascuta ornata Forster, 1956 — Новая Зеландия
 Ascuta parornata Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия
 Ascuta taupo Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия
 Ascuta tongariro Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия
 Ascuta univa Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия

Australobus
Australobus Forster & Platnick, 1985
 Australobus torbay Forster & Platnick, 1985 — Западная Австралия

Azanialobus
Azanialobus Griswold & Platnick, 1987
 Azanialobus lawrencei Griswold & Platnick, 1987 — Южная Африка

Basibulbus
Basibulbus Ott et al., 2013
 Basibulbus concepcion Ott et al., 2013 — Чили
 Basibulbus granizo Ott et al., 2013 — Чили
 Basibulbus malleco Ott et al., 2013 — Чили

Bealeyia
Bealeyia Forster & Platnick, 1985
 Bealeyia unicolor Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия

Calculus
Calculus Purcell, 1910
 Calculus bicolor Purcell, 1910 — Южная Африка

Chileolobus
Chileolobus Forster & Platnick, 1985
 Chileolobus eden Forster & Platnick, 1985 — Чили

Cornifalx
Cornifalx Hickman, 1979
 Cornifalx insignis Hickman, 1979 — Тасмания

Dugdalea
Dugdalea Forster & Platnick, 1985
 Dugdalea oculata Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия

Duripelta
Duripelta Forster, 1956
 Duripelta alta Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия
 Duripelta australis Forster, 1956 — Новая Зеландия
 Duripelta borealis Forster, 1956 — Новая Зеландия
 Duripelta egmont Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия
 Duripelta hunua Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия
 Duripelta koomaa Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия
 Duripelta mawhero Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия
 Duripelta minuta Forster, 1956 — Новая Зеландия
 Duripelta monowai Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия
 Duripelta otara Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия
 Duripelta pallida (Forster, 1956) — Новая Зеландия
 Duripelta paringa Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия
 Duripelta peha Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия
 Duripelta scuta Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия
 Duripelta totara Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия
 Duripelta townsendi Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия
 Duripelta watti Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия

Falklandia
Falklandia Forster & Platnick, 1985
 Falklandia rumbolli (Schiapelli & Gerschman, 1974) — Фолклендские острова

Hickmanolobus
Hickmanolobus Forster & Platnick, 1985
 Hickmanolobus ibisca Baehr & Smith, 2008 — Квинсленд, Новый Южный Уэльс
 Hickmanolobus jojo Baehr & Smith, 2008 — Новый Южный Уэльс
 Hickmanolobus linnaei Baehr & Smith, 2008 — Новый Южный Уэльс
 Hickmanolobus mollipes (Hickman, 1932) — Тасмания
 Hickmanolobus nimorakiotakisi Baehr, Raven & Hebron, 2011 — Квинсленд

Losdolobus
Losdolobus Platnick & Brescovit, 1994
 Losdolobus opytapora Brescovit, Bertoncello & Ott, 2004 — Бразилия
 Losdolobus parana Platnick & Brescovit, 1994 — Бразилия
 Losdolobus xaruanus Lise & Almeida, 2006 — Бразилия
 Losdolobus ybypora Brescovit, Ott & Lise, 2004 — Бразилия

Mallecolobus
Mallecolobus Forster & Platnick, 1985
 Mallecolobus malacus Forster & Platnick, 1985 — Чили
 Mallecolobus maullin Forster & Platnick, 1985 — Чили
 Mallecolobus pedrus Forster & Platnick, 1985 — Чили
 Mallecolobus sanus Forster & Platnick, 1985 — Чили

Maoriata
Maoriata Forster & Platnick, 1985
 Maoriata magna (Forster, 1956) — Новая Зеландия
 Maoriata montana Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия
 Maoriata vulgaris Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия

Orongia
Orongia Forster & Platnick, 1985
 Orongia medialis Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия
 Orongia motueka Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия
 Orongia whangamoa Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия

Orsolobus
Orsolobus Simon, 1893
 Orsolobus chelifer Tullgren, 1902 — Чили
 Orsolobus chilensis Forster & Platnick, 1985 — Чили
 Orsolobus mapocho Forster & Platnick, 1985 — Чили
 Orsolobus montt Forster & Platnick, 1985 — Чили
 Orsolobus plenus Forster & Platnick, 1985 — Чили
 Orsolobus pucara Forster & Platnick, 1985 — Чили, Аргентина
 Orsolobus pucatrihue Forster & Platnick, 1985 — Чили
 Orsolobus schlingeri Forster & Platnick, 1985 — Чили
 Orsolobus singularis (Nicolet, 1849) — Чили

Osornolobus
Osornolobus Forster & Platnick, 1985
 Osornolobus anticura Forster & Platnick, 1985 — Чили
 Osornolobus antillanca Forster & Platnick, 1985 — Чили
 Osornolobus canan Forster & Platnick, 1985 — Чили
 Osornolobus cautin Forster & Platnick, 1985 — Чили
 Osornolobus cekalovici Forster & Platnick, 1985 — Чили
 Osornolobus chaiten Forster & Platnick, 1985 — Чили
 Osornolobus chapo Forster & Platnick, 1985 — Чили
 Osornolobus chiloe Forster & Platnick, 1985 — Чили
 Osornolobus concepcion Forster & Platnick, 1985 — Чили
 Osornolobus correntoso Forster & Platnick, 1985 — Чили
 Osornolobus magallanes Forster & Platnick, 1985 — Чили
 Osornolobus malalcahuello Forster & Platnick, 1985 — Чили
 Osornolobus nahuelbuta Forster & Platnick, 1985 — Чили
 Osornolobus newtoni Forster & Platnick, 1985 — Чили
 Osornolobus penai Forster & Platnick, 1985 — Чили
 Osornolobus thayerae Forster & Platnick, 1985 — Чили
 Osornolobus trancas Forster & Platnick, 1985 — Чили

Paralobus
Paralobus Forster & Platnick, 1985
 Paralobus salmoni (Forster, 1956) — Новая Зеландия

Pounamuella
Pounamuella Forster & Platnick, 1985
 Pounamuella australis (Forster, 1964) — Окленд
 Pounamuella complexa (Forster, 1956) — Новая Зеландия
 Pounamuella hauroko Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия
 Pounamuella hollowayae (Forster, 1956) — Новая Зеландия
 Pounamuella insula Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия
 Pounamuella kuscheli Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия
 Pounamuella ramsayi (Forster, 1956) — Новая Зеландия
 Pounamuella vulgaris (Forster, 1956) — Новая Зеландия

Subantarctia
Subantarctia Forster, 1955
 Subantarctia centralis Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия
 Subantarctia dugdalei Forster, 1956 — Новая Зеландия
 Subantarctia fiordensis Forster, 1956 — Новая Зеландия
 Subantarctia florae Forster, 1956 — Новая Зеландия
 Subantarctia muka Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия
 Subantarctia penara Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия
 Subantarctia stewartensis Forster, 1956 — Новая Зеландия
 Subantarctia trina Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия
 Subantarctia turbotti Forster, 1955 — Окленд

Tangata
Tangata Forster & Platnick, 1985
 Tangata alpina (Forster, 1956) — Новая Зеландия
 Tangata furcata Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия
 Tangata horningi Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия
 Tangata kohuka Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия
 Tangata murihiku Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия
 Tangata nigra Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия
 Tangata orepukiensis (Forster, 1956) — Новая Зеландия
 Tangata otago Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия
 Tangata parafurcata Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия
 Tangata plena (Forster, 1956) — Новая Зеландия
 Tangata pouaka Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия
 Tangata rakiura (Forster, 1956) — Новая Зеландия
 Tangata stewartensis (Forster, 1956) — Новая Зеландия
 Tangata sylvester Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия
 Tangata tautuku Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия
 Tangata townsendi Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия
 Tangata waipoua Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия

Tasmanoonops
Tasmanoonops Hickman, 1930
 Tasmanoonops alipes Hickman, 1930 — Тасмания
 Tasmanoonops australis Forster & Platnick, 1985 — Западная Австралия
 Tasmanoonops buang Forster & Platnick, 1985 — Виктория
 Tasmanoonops buffalo Forster & Platnick, 1985 — Виктория
 Tasmanoonops complexus Forster & Platnick, 1985 — Квинсленд
 Tasmanoonops daviesae Forster & Platnick, 1985 — Квинсленд
 Tasmanoonops dorrigo Forster & Platnick, 1985 — Новый Южный Уэльс
 Tasmanoonops drimus Forster & Platnick, 1985 — Виктория
 Tasmanoonops elongatus Forster & Platnick, 1985 — Новый Южный Уэльс
 Tasmanoonops fulvus Hickman, 1979 — Тасмания
 Tasmanoonops grayi Forster & Platnick, 1985 — Новый Южный Уэльс
 Tasmanoonops hickmani Forster & Platnick, 1985 — Квинсленд
 Tasmanoonops hunti Forster & Platnick, 1985 — Новый Южный Уэльс
 Tasmanoonops inornatus Hickman, 1979 — Тасмания
 Tasmanoonops insulanus Forster & Platnick, 1985 — Тасмания
 Tasmanoonops magnus Hickman, 1979 — Тасмания
 Tasmanoonops mainae Forster & Platnick, 1985 — Западная Австралия
 Tasmanoonops minutus Forster & Platnick, 1985 — Виктория
 Tasmanoonops mysticus Forster & Platnick, 1985 — Новый Южный Уэльс
 Tasmanoonops oranus Forster & Platnick, 1985 — Виктория
 Tasmanoonops otimus Forster & Platnick, 1985 — Новый Южный Уэльс
 Tasmanoonops pallidus Forster & Platnick, 1985 — Новый Южный Уэльс
 Tasmanoonops parinus Forster & Platnick, 1985 — Новый Южный Уэльс
 Tasmanoonops parvus Forster & Platnick, 1985 — Квинсленд
 Tasmanoonops pinus Forster & Platnick, 1985 — Новый Южный Уэльс
 Tasmanoonops ripus Forster & Platnick, 1985 — Новый Южный Уэльс
 Tasmanoonops rogerkitchingi Baehr, Raven & Hebron, 2011 — Квинсленд
 Tasmanoonops septentrionalis Forster & Platnick, 1985 — Квинсленд
 Tasmanoonops trispinus Forster & Platnick, 1985 — Тасмания
 Tasmanoonops unicus Forster & Platnick, 1985 — Квинсленд

Tautukua
Tautukua Forster & Platnick, 1985
 Tautukua isolata Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия

Turretia
Turretia Forster & Platnick, 1985
 Turretia dugdalei Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия

Waiporia
Waiporia Forster & Platnick, 1985
 Waiporia algida (Forster, 1956) — Новая Зеландия
 Waiporia chathamensis Forster & Platnick, 1985 — Чатем
 Waiporia egmont Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия
 Waiporia extensa (Forster, 1956) — Новая Зеландия
 Waiporia hawea Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия
 Waiporia hornabrooki (Forster, 1956) — Новая Зеландия
 Waiporia mensa (Forster, 1956) — Новая Зеландия
 Waiporia modica (Forster, 1956) — Новая Зеландия
 Waiporia owaka Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия
 Waiporia ruahine Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия
 Waiporia tuata Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия
 Waiporia wiltoni Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия

Waipoua
Waipoua Forster & Platnick, 1985
 Waipoua gressitti (Forster, 1964) — Кэмпбелл
 Waipoua hila Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия
 Waipoua insula Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия
 Waipoua montana Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия
 Waipoua otiana Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия
 Waipoua ponanga Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия
 Waipoua toronui Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия
 Waipoua totara (Forster, 1956) — Новая Зеландия

Wiltonia
Wiltonia Forster & Platnick, 1985
 Wiltonia elongata Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия
 Wiltonia eylesi Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия
 Wiltonia fiordensis Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия
 Wiltonia graminicola Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия
 Wiltonia lima Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия
 Wiltonia nelsonensis Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия
 Wiltonia pecki Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия
 Wiltonia porina Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия
 Wiltonia rotoiti Forster & Platnick, 1985 — Новая Зеландия

Примечания
  (2014): The world spider catalog, version 14.5. American Museum of Natural History. 

O